Журнал «Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика» является научным периодическим изданием Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

Сайт журнала — Вестник международных организаций

Направления 

Журнал развивает традиции изучения и анализа вопросов международного сотрудничества и глобального управления социально-экономической сферой, освещая актуальные направления исследований в области деятельности ведущих международных институтов, таких как ОЭСР, «Группа восьми», ВТО, Европейская комиссия, Совет Европы, ООН, ЮНЕСКО. Является динамично развивающимся изданием, постоянно расширяющим свою тематику в соответствии с необходимостью решения наиболее важных задач международного сотрудничества, стоящих на внешнеполитической и внешнеэкономической повестке дня России.

История 
Результатами работы за этот период стали 30 выпусков журнала, включая специальные тематические сборники научных статей и аналитических материалов по ключевым проблемам международных отношений и направлениям деятельности международных организаций и институтов.
В целях стимулирования научной деятельности молодых ученых журнал уделяет особое внимание поддержке публикаций аспирантов, молодых специалистов и преподавателей вузов, созданы благоприятные условия для публикации результатов исследований студентов, магистров, аспирантов и молодых исследователей НИУ ВШЭ и других партнерских вузов, имеющих научную и прикладную значимость. Все публикации в журнале, в том числе аспирантов и молодых ученых, являются бесплатными.

Сведения 
В настоящее время тираж журнала составляет 500 экземпляров. Журнал приведён в соответствие международным требованиям и стандартам подготовки периодических изданий. Включен в Международную стандартную нумерацию сериальных изданий (индекс ISSN 1996-7845). С 2009 года является ежеквартальным периодическим изданием, распространяется по подписке (индекс в каталоге агентства «Роспечать» — 20054), бесплатной рассылке и на профильных научных мероприятиях и представлен на сайте Научной электронной библиотеки (НЭБ). Информация об опубликованных статьях по установленной форме предоставляется в систему РИНЦ.

ВАК 

С 2010 г. на основании Решения Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года № 6/6 об утверждении новой редакции Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук Журнал включен в Перечень по следующим научным специальностям:
 23.00.04 Политические проблемы международных отношений и глобального развития
 08.00.14 Мировая экономика
 13.00.08 Теория и методы профессионального образования

Примечания 

Журналы России по алфавиту
Журналы ВАК Минобрнауки России
Журналы Высшей школы экономики